Yongqing bezeichnet:

Yongqing (永清县), Kreis der Stadt Langfang in der chinesischen Provinz Hebei
Yongqing (Anyue) (永清镇), Großgemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongqing (Qingshui) (永清镇), Großgemeinde im Kreis Qingshui in der chinesischen Provinz Gansu
Yongqing (Yongqing) (永清镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei
Yongqing (Xichong) (永清乡), Gemeinde im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan
Yongqing (Horqin) (永清街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Horqin in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China